Ильинов — русская фамилия и топоним:

Топоним 
 Ильинов — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.

Фамилия 
 Ильинов, Александр Сергеевич (род. 1944) — советский физик-теоретик, кандидат физико-математических наук.
 Ильинова, Олеся Александровна (род. 1983) — российская футболистка.

См. также 
 Ильин
 Ильиновка